I Liga austriacka w piłce nożnej (1927/1928) była 17. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1927 w piłce nożnej
1928 w piłce nożnej
1927 w Austrii
1928 w Austrii